Comunas francesas
 Saint-Lary (Ariège)
 Saint-Lary (Gers)
 Saint-Lary-Boujean
 Saint-Lary-Soulan — no departamento dos Altos Pirenéus

Desambiguações de topônimos